FSO Wars – prototyp samochodu FSO
 Henryk Wars – polski kompozytor
 Wars – przedsiębiorstwo obsługujące wagony sypialne i gastronomiczne
 Wars – postać z legendy o założeniu Warszawy
 Wars – rzeczny statek pasażerski obsługujący rejsy turystyczne po warszawskiej Wiśle, obecnie tramwaj wodny